— японский .

Жизнь и творчество 
Кадзуё Сэдзима изучала архитектуру в частном женском университете Нихон Дзёси Дайгаку и окончила курс в 1981 году. С этого года она работает в бюро архитектора Тоё Ито. В 1987 году Кадзуё начинает самостоятельную деятельность и открывает бюро Kazuyo Sejima & Partner. Вместе с Рюэ Нисидзавой, бывшим первоначально одним из её служащих, Кадзуё с 1995 года возглавляет архитектурную фирму SANAA в Токио. В том же 1995 году она начинает преподавательскую деятельность в университете Нихон Дзёси Дайгаку.

Сейчас она профессор Университета Кэйо и приглашённый профессор в .

Архитектурные проекты, разрабатываемые Кадзуё Сэдзимой, сочетают в себе самые современные стилевые решения и чувство свободного пространства. Среди прочих её созданий следует отметить здание Нового музея современного искусства в Нью-Йорке.

Кадзуё Сэдзима стала в 2010 году первой женщиной, руководившей проведением венецианского архитектурного биеннале.

Иностранный почётный член Американской академии искусств и литературы.

Является обладателем ряда международных наград в области архитектуры, в том числе  Medal (2019), Притцкеровской премии (2010) и Премии Рольфа Шока Шведской королевской академии искусств (2005) (всех трёх — совместно с Рюэ Нисидзавой).
Также отмечена  (2009).
Почётный доктор Оксфорда (2016).

Проекты 
 N-музей, Вакаяма 1997
 O-музей, Нагано 1999
 Пламгроув-хаус, Токио 2003
 Кристиан-Диор-билдинг, Минато, (Токио) 2004
 Музей современного искусства 21-го века, Канадзава
 Музей искусств Толедо, Огайо (США) 2005
 Цольферайн-кубус, Эссен 2005
 Новый музей современного искусства, Нью-Йорк
 Учебный центр «Ролекс», Лозанна 2010

Примечания

Литература 
 Walter Niedermayr: Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa/Sanaa, Verlag Hatje Cantz, Ostfildern 2007, ISBN 978-3-7757-1890-5

Ссылки 

 Official Website 
 STORIES OF HOUSES: House in a Plum Grove (Tokyo), by Kazuyo Sejima
 2010 Pritzker prize
 Ryue Nishizawa and Kazuyo Sejima win 2010 Pritzker Architecture Prize fastcompany.com

Архитекторы Японии
Лауреаты Берлинской художественной премии
Архитекторы Токио
Архитекторы Лондона
Архитекторы Нью-Йорка
Члены Американской академии искусств и литературы
Почётные доктора Оксфордского университета
Женщины-архитекторы